Alegretensi – abitanti di Alegrete do Piauí
Alegretensi – abitanti di Alegrete